Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 8 au .

Gail Sherriff remporte le simple dames. En finale, elle bat Raquel Giscafré.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dianne Fromholtz et Raquel Giscafré.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dublin
 Saison 1974 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1974
Dublin